Tripwire, est un logiciel ;
 Tripwire Interactive est un développeur de jeux vidéo ;
 Tripwire est un film américain réalisé par James Lemmo sorti en 1990.

Homonymie